73-й чемпионат России по шахматам — соревнование, которое прошло в 2020 году. Чемпион России по шахматам определился в ходе суперфинала, который прошёл в городе Москва с 5 по 17 декабря 2020 года. Суперфинал проводился в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника. Соревнование прошло в формате программы «Шахматы в музеях», которую Федерация шахмат России реализует совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко с 2012 года. Победителем стал Ян Непомнящий.

Призовой фонд турнира составлял 6 миллионов 500 тысяч российских рублей.

Главный судья — международный арбитр/ССВК Александр Ткачев.

Игровые дни: 5-10 и 12-16 декабря. Выходной день — 11 декабря.

Регламент 
 Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров.
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 сек на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
 Допустимое время опоздания на тур — 15 минут. Игрок, появившийся за доской после пуска часов, но до истечения допустимого времени, наказывается штрафом в 10.000 рублей.
 Проведение обязательного читинг-контроля с соблюдением требований Античитерских правил, утверждённых ФИДЕ, при повышенном уровне защиты.
 Участникам (участницам) запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии до 40-го хода включительно.
 Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости), за исключением дележа I места:
 число партий, сыгранных чёрными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные» белыми фигурами);
 коэффициент Бергера;
 количество побед;
 результат личной встречи;
 система Койя.
 При дележе I места игроки, претендующие на него, играют между собой партии в быстрые шахматы со следующим контролем времени: 15 минут + 10 секунд каждому участнику.

Участники 
В Суперфинале приняли участие 12 шахматистов:

 Ян Непомнящий (2784, Москва)
 Сергей Карякин (2752, Москва)
 Пётр Свидлер (2723, Санкт-Петербург)
 Никита Витюгов (2720, Санкт-Петербург)
 Владислав Артемьев (2711, Республика Татарстан)
 Даниил Дубов (2702, Москва)
 Максим Матлаков (2698, Санкт-Петербург)
 Андрей Есипенко (2686, Ростовская область)
 Владимир Федосеев (2674, Санкт-Петербург)
 Максим Чигаев (2619, Тюменская область)
 Михаил Антипов (2611, Москва)
 Алексей Гоганов (2594, Санкт-Петербург)

Рейтинги даны на 01.12.2020.

Движение по турам

Турнирная таблица 

Согласно регламенту турнира, Владимир Федосеев занял III место благодаря лучшему дополнительному показателю (коэффициенту Бергера).

В ходе турнира, участники сдавали тесты на коронавирус. Михаил Антипов выбыл по болезни после 6-го тура, когда результат его теста оказался положительным. Его соперникам в 7-11 туре была присуждена техническая победа (+).

Интересным совпадением является тот факт, что в Суперфинале чемпионата России по шахматам 2010 первым тоже был Ян Непомнящй, а вторым тоже Сергей Карякин. Отличием является то, что тогда соперники решали судьбу первого места на тай-брейке.

Репортажи 
Официальный комментатор — Сергей Шипов.

Примечания 

Чемпионаты России по шахматам
2020 год в шахматах
Чемпионаты России в 2020 году